Il doppio del torneo di tennis Whistler Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve DeVries e Patrick Galbraith che hanno battuto in finale Dave Randall e Kenny Thorne 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Steve DeVries /  Patrick Galbraith (Campioni)
 Jonathan Canter /  Brad Pearce (primo turno)

 Dave Randall /  Kenny Thorne (finale)
 Doug Eisenman /  Ted Scherman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Whistler Challenger 1991